Каризино — название населённых пунктов:

Россия 
 Каризино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Каризино — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.